Населені пункти в Чехії:

 Лети (Пісек)
 Лети (Прага-захід)